Аббревиатура КЗУ может означать:
 КЗУ (от ) — механическое приспособление для крепления парашюта к подвесной системе.  
 КЗУ-2 (от ) — советский инженерный боеприпас кумулятивного действия.
Клапан задней уретры — врождённая аномалия мочевыводящих путей, затрудняющая мочеиспускание или препятствующая ему.